Eggert Christopher (von) Knuth er navnet på flere personer:

 Eggert Christopher von Knuth (1643-1697) (1643-1697) – gehejmeråd og amtmand
 Eggert Christopher Knuth (1722-1776) (1722-1776) – lensgreve og stiftamtmand
 Eggert Christopher Knuth (1786-1813) (1786-1813) – amtmand
 Eggert Christopher Knuth (1838-1874) (1838-1874) – lensgreve
 Eggert Christopher Knuth (1882-1920) – lensgreve
Desuden:
 Eggert Adam Knuth (1901-1980) – greve og diplomat
 Eggert Knuth-Winterfeldt (1912-1978) – greve, ingeniør og professor